Saint-Eustache puede hacer referencia a:

Localidades 
 Saint-Eustache, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Saint-Eustache, población y comuna francesa en el departamento de Alta Saboya.
 Saint-Eustache-la-Forêt, población y comuna francesa en el departamento de Sena Marítimo.

Otros 
 Iglesia Saint-Eustache, iglesia francesa localizada en París.